Бомбора — слово из речи австралийских аборигенов, обозначающее область больших морских волн, разбивающихся о мелководный участок, такой как подводный шельф, риф или песчаная отмель, расположенный на некотором расстоянии от береговой линии и пляжного прибоя.

 «Бомбора — история австралийского серфинга» () — двухчастный документальный фильм австралийской телевизионной студии ABC TV, благодаря которому термин получил распространение.

Термин используется в самых различных проявлениях:

 Bombora — самый известный хит, а затем и первая пластинка австралийской сёрф-рок группы 1960-х годов , выпущенная в 1963 году.
 Bombora — сингл американской сёрф-рок группы .
 Bombora! — CD-альбом группы , выпущенный в 1995 году.
  — мульти-инструментальная сёрф-группа 1990-х годов, названная в честь трека группы The Original Surfaris.
 Бомбора (издательство) — дочерний российский издательский проект Эксмо.
 Bombora — приложение для iPhone, включающее функции прогнозирования относительно океана.

Локации 
 Бамбоура (аэропорт), или Бомбора, () — аэропорт (аэродром) совместного базирования в Республике Абхазии.
  — город в провинции Комоэ, Буркина-Фасо.

Другое 
 «Бомбора» (1968) и «Бомбора начинает учиться» (1973) — короткометражные мультфильмы грузинского режиссёра-кукольника Карло Сулакаури.
 Bombora — кокосовый ром из низкого ценового сегмента, доступный в Австралии.
  — австралийский бренд водки, которую Австралия импортирует в США.

См. также

Примечания